Стась Константин Николаевич (, Кременчуг, Полтавская область, УССР, СССР — , Москва, Российская Федерация) — советский и российский инженер-физик, специалист в области измерения ионизирующее излучение, организатор научно-исследовательских работ и работ в сфере международной стандартизации.

Биография 
Родился в городе Кременчуге. Отец — Стась Николай Данилович (1901—1982), сын малороссийского казака хутора Стасевка Полтавской губернии, был одним из видных организаторов почты СССР, прошел путь от простого почтальона в Донецке, до директора Главный центр магистральных перевозок почты. Мать — Стась (Кожемякина) Евдокия Мироновна (1913—2002), родом из Мариуполь, домохозяйка. До начала Великой Отечественной войны жил в Харькове, затем с матерью и бабушкой — в эвакуации в Уфе. С 1943 года жил в Москве.

После окончания с золотой медалью средней школы поступил в Московский инженерно-физический институт, после окончания которого был принят на работу в Союзный НИИ приборостроения (тогда, в 1958 году — Предприятие п/я № 1598 Министерства среднего машиностроения СССР). На этом предприятии К. Н. Стась проработал 48 лет, пройдя путь от техника до Первого заместителя Генерального директора. Существенный вклад в становление СНИИПа как мирового лидера в разработке ядерной измерительной аппаратуры К. Н. Стась внес, занимая должность секретаря парторганизации института в то время, как директор института Н. А. Шеховцов был тяжело болен. В этот период Константин Николаевич был избран делегатом XXIV съезда КПСС. На должности заместителя директор и первого заместителя директора в институте он курировал блок научных разработок.

Наибольшие научные успехи были достигнуты в тот период, когда ученый возглавлял лабораторию по разработке методов и аппаратуры измерения радиоактивных газов в шахтах. Именно тогда им и его группой был разработан метод определения радона по скрытой энергии метод Маркова-Рябова-Стася, который получил мировое признание и активно применяется в международной практике до сих пор. Эта работа легла и в основу его диссертации. Впоследствии, будучи заместителем директора СНИИП по научной работе, К. Н. Стась вырастил не одно поколение успешных ученых и практиков. В 1986—1988 гг. Константин Николаевич принимал активное участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Начиная с 1977 года, в течение 15 лет возглавлял постоянную советскую часть Технического комитета К45 «Ядерное приборостроение» Международной электротехнической комиссии (для участия в работе МЭК менее, чем за полгода изучил английский язык). Благодаря его твердой позиции в международных стандартах были закреплены многие положения, отвечавшие интересам нашей страны. В период работы в МЭК сформировались и взгляды К. Н. Стася на вопросы значимости международной стандартизации. До последних дней жизни он был секретарем российских ТК по стандартизации 306 «Измерение, управление и автоматизация в промышленных процессах» и 420 «Базовые несущие конструкции, печатные платы, сборка и монтаж электронных модулей».

Заслуги К. Н. Стася были высоко отмечены государством. Он дважды был награждён орденом Трудового Красного Знамени, удостоен почетного звания «Заслуженный машиностроитель РФ», знака «Ветеран Росатома».

В начале 2000-х годов Константин Николаевич инициировал ряд проектов, которые были призваны заполнить образовавшийся тогда вакуум научно-технической информации. Под его руководством начали издаваться журналы «Ядерные измерительно-информационные технологии» (К. Н. Стась был главным редактором этого журнала), «Технологии ЭМС», «Технологии приборостроения», «Надежность». В недрах этой работы появились и зачатки Новой Инженерной Школы — с 2001 года начал работать учебный центр Издательского Дома «Технологии», из которого в 2009 году было выделено НОУ «Новая Инженерная Школа», ректором которой стал К. Н. Стась.

Скончался 20 сентября 2014 года в Москве после тяжелой продолжительной болезни. Похоронен на Митинское кладбище.

Семья и личная жизни 
Жена — Кремчукова Ната Георгиевна (р.1935), работала в СНИИП научным сотрудником. Познакомились в 1953 году в первый день обучения в МИФИ. Прожили в счастливом браке 57 лет.

Сын — Стась Андрей Константинович (р.1972), консультант, управляющий партнер группы компаний Stas Marketing, директор НОУ Институт территориального маркетинга и брендинга.

Увлекался филателией, спортом (в молодости занимался волейболом и легкой атлетикой, в зрелом возрасте — теннисом). 70 лет был болельщиком футбольного клуба ЦСКА.

Научные работы 
 Марков К. П., Рябов Н. В., Стась К. Н. Экспрессный метод оценки радиационной опасности связанной с наличием в воздухе дочерних продуктов распада радона. Атомная энергия, № 4, 1962
 Рябов Н. В., Стась К. Н. Контроль радона и продуктов его распада. Safety Measures in Nuclear Research. Proceeding of the tripartire meeting held in Brussels, Belgium, nov. 1972, P. 2.
 Разработка комплекса технических средств измерения ионизирующих излучений для единой Государственной системы контроля радиационной обстановки (ЕГАСКРО) на территории страны. Авторы: Артеменкова Л. В., Рябов Н. В., Стась К. Н. и др. Отчет о НИР, гос. рег. № У67161, СНИИП, М., 1990
 Залманзон Ю. Е., Парышев В. Я., Рыжов Н. В., Скаткин В. М., Стась К. Н. Посты комплексного экологического мониторинга системы АСКРО для АЭС и регионов. В сб.: Ядерные измерительно-информационные технологии Труды НИЦ «СНИИП», М., 1997
 Матвеев В. В., Стась К. Н., Чебышов С. Б. Ядерные измерительно-информационные технологии. Диалектика и тенденции развития. В сб.: Ядерные измерительно-информационные технологии-2000. Труды Научно-инженерного центра «СНИИП». М.: Измерительно-информационные технологии, 2000
 Поленов Б. В., Соломина Е. Ю., Стась К. Н., Сучкова Л. А., Чебышов С. Б., Федоровский П. Ю. Измерительно-информационные технологии массового инспекционного послеаварийного радиационного контроля содержания радионуклидов в организме человека. В сб. Ядерные измерительно-информационные технологии. Труды НИЦ «СНИИП». М., 1997

Ссылки 
 К. Н. Стась на сайте Новой Инженерной Школы
 Журнал «Ядерные измерительно-информационные технологии»
 Международная электротехническая комиссия
 СНИИП

Делегаты XXIV съезда КПСС